Een tweepoot of bipod is een object dat op twee poten steunt.
Deze benaming wordt gebruikt in verschillende disciplines:
 Fietsen en brommers: tweebeenstandaard
 Vuurwapens: bipod (vuurwapens)
 SF: bipods (SF) of bipedale constructies